Дми́трий Крю́ков: Крюков, Дмитрий Валентинович (1969—2014) — российский финансист, банкир.
 Крюков, Дмитрий Витальевич (1960—2009) — российский программист, основатель компании Rambler.
 Крюков, Дмитрий Львович (1809—1845) — русский филолог.
 Крюков, Дмитрий Николаевич (1899—1985) — советский государственный деятель, председатель исполкомов Сахалинской и Тюменской областей.